Мартин Одерски (, род. 5 сентября 1958 года) — немецкий учёный в области информатики и профессор Федеральной политехнической школы Лозанны в Швейцарии. Специализируется на статическом анализе кода и языках программирования. Разработал язык программирования Scala, реализовал поддержку обобщённого программирования в Java (generics), активно участвовал в совершенствовании компилятора javac.

В 1989 получил степень доктора наук (Ph.D.) в Швейцарской высшей технической школе Цюриха под руководством Никлауса Вирта, который наиболее известен как разработчик нескольких языков программирования (включая Pascal). Постдоктору проходил в IBM и Йельском университете. В 2001—2004 годы, будучи сотрудником Лаборатории методов программирования Федеральной политехнической школы Лозанны, создал первые версии языка Scala. В 2007 избран почётным членом Ассоциации вычислительной техники.

В 2011 году основал компанию Typesafe, нацеленную на коммерциализацию Scala (в феврале 2016 переименована в Lightbend). Преподавал бесплатный курс «Принципы функционального программирования на Scala» на платформе Coursera.

Ссылки 
 home page 
 Interview with Martin Odersky about Scala  Dr. Dobb’s, 2011
 Martin Odersky on the Future of Scala , Interview by Sadek Drobi on Jan 10, 2011
 Biographical notice , EPFL website
 Publications 
 Blog at Typesafe

Примечания 

Учёные в области информатики Германии
Создатели языков программирования
Преподаватели Федеральной политехнической школы Лозанны